Мойсов () — фамилия; имеет женскую форму Мойсова.
 Мойсов, Даниэл (род. 1987) — македонский футболист, защитник.
 Мойсов, Джёрджи (род. 1985) — македонский футболист, полузащитник.
 Мойсов, Лазар (1920—2011) — югославский македонский государственный деятель,